Zamach stanu w Birmie (1962)
 Zamach stanu w Birmie (1988)
 Zamach stanu w Mjanmie